BDS kan syfta på:

 BDS – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Barbados
 BDS – IATA:s kod för en flygplats i Brindisi, Italien, se  Brindisi-Papola Casales flygplats
 BDS – en internationell kampanj grundad på ett palestinskt upprop från 2005, se Bojkott, desinvesteringar och sanktioner
 BDS – ett tidigared norskt rederi, se Det Bergenske Dampskibsselskab
 BDS – ett amerikanskt tillverkningsföretag, se Boeing Defense, Space & Security

Akronymer